По́хьонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Похьонен, Киммо (род. 1964) — финский музыкант.
  (род. 1948) — финская детская писательница.